Lodewijk van Bourbon (Napels, 1 augustus 1838 - Parijs, 8 juni 1886), prins der Beide Siciliën en graaf van Trani, was de zoon van koning Ferdinand II van de Beide Siciliën en Theresia van Oostenrijk.

Op 5 juni 1861 trouwde hij met hertogin Mathilde in Beieren, dochter van hertog Maximiliaan Jozef en hertogin Ludovika in Beieren. Zij was de jongere zus van keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije.

Het werd een ongelukkig huwelijk. Lodewijk was haar geregeld ontrouw en had een drankprobleem. Ze kregen een dochter: Maria Theresia (1867), die later vorstin van Hohenzollern-Sigmaringen zou worden.

Huis Bourbon-Sicilië
Bourbon, L